Шакота () — сербская фамилия. Известные носители:

 Шакота, Драган (род. 1952) — сербский и греческий баскетболист, баскетбольный тренер. 
 Шакота, Душан (род. 1986) — сербский и греческий баскетболист, сын Драгана Шакоты.
 Шакота, Милош (род. 1984) — сербский и греческий баскетболист, баскетбольный тренер.